Korzenna (plaats), plaats in Polen
 Korzenna (gemeente), gemeente in Polen